São Gabriel, comune brasiliano dello stato di Bahia
 São Gabriel, comune brasiliano dello stato del Rio Grande do Sul